Пу́лос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Пулос, Димитриос (в монашестве Каллиник; 1918—1984) — митрополит Эдесский, канонизирован.
 Пулос, Лия (род. 1951) — американская конькобежница, дважды чемпион мира по конькобежному спорту.